Ге́тман вели́кий лито́вский (, , ) — руководитель вооружённых сил Великого княжества Литовского. После создания Речи Посполитой — один из двух высших военных руководителей наряду с великим гетманом коронным. Заместитель великого гетмана носил титул гетман польный литовский.

Список гетманов 
 Иван Федорович Ходкевич — 1476—?
 Константин Иванович Острожский — 1497—1500
 Семён Юрьевич Гольшанский — 1500—1501
 Станислав Янович Кезгайло — 1501—1502
 Станислав Кишка — 1503/1504—1507
 Константин Иванович Острожский (вновь) — 1507—1530
 Юрий Радзивилл «Геркулес» — 1531—1541
 Николай Радзивилл (Рыжий) — 1553—1566
 Григорий Александрович Ходкевич — 1566—1572
 Николай Радзивилл (Рыжий) (вновь) — 1576—1584
 Кшиштоф Радзивилл «Перун» — 1589—1603
 Ян Кароль Ходкевич — 1605—1621
 Лев Иванович Сапега — 1625—1633
 Криштоф Радзивилл — 1635—1640
 Януш Кишка — 1646—1654
 Януш Радзивилл — 1654—1655
 Павел Ян Сапега — 1656—1665
 Михаил Казимир Пац — 1667—1682
 Казимир Ян Сапега — 1682—1703
 Михаил Серваций Вишневецкий — 1703—1707
 Казимир Ян Сапега (вновь) — 1707—1708
 Ян Казимир Сапега — 1708—1709
 Григорий Антоний Огинский — 1709
 Людвик Поцей — 1709—1730
 Михал Серваций Вишневецкий (вновь) — 1735—1744
 Михаил Казимир Радзивилл — 1744—1762
 Михаил Юзеф Масальский — 1762—1768
 Михаил Казимир Огинский — 1768—1793
 Симон Мартин Косаковский — 1793—1794

Галерея

См. также 
 Гетманы Речи Посполитой
 Гетман польный литовский
 Гетман великий коронный
 Гетман польный коронный

Должностные лица Великого княжества Литовского